Bumirejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bumirejo, Kebumen, by, 
 Bumirejo, Puring, by, 
 Bumirejo, Wonosobo, by, 
 Bumirejo, Margorejo, by, 
 Bumirejo, Demak, by, 
 Bumirejo, Pemalang, by, 
 Bumirejo, Pekalongan, by, 
 Bumirejo, Bojonegoro, by, 
 Bumirejo, Blitar, by, 
 Bumirejo, Malang, by, 
 Bumirejo, Yogyakarta, by, 
 Bumirejo, Kaliangkrik, by, 
 Bumirejo, Mungkid, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar